

Hydronyme 
 La Méouge est une rivière du sud de la France qui prend sa source dans la Drôme sur la commune de Barret-Lioure et traverse les Hautes-Alpes, dans la région Rhône-Alpes. C'est un affluent du Buëch, sur le territoire de la commune de Chateauneuf-de-Chabre, donc un sous-affluent du Rhône par la Durance.

Toponymes 
 Barret-sur-Méouge est une commune française, située dans le département des Hautes-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

 Vers-sur-Méouge est une commune française, située dans le département de la Drôme et la région Rhône-Alpes.

Communauté de Communes 
 La Communauté de communes du canton de Ribiers Val de Méouge est une structure intercommunale française, interdépartementale et interrégionale située dans le département des Hautes-Alpes (région Provence-Alpes-Côte d'Azur) et le département de la Drôme (région Rhône-Alpes).